Двир — см. Святая святых
 Двир — одно из названий древнего города Кирьят-Сефер в Иудее